Crush on Me é o álbum de estreia da cantora e compositora americana Sir Babygirl, lançado em 15 de fevereiro de 2019 pela Father/Daughter Records. O álbum foi relançado em 2020 com uma versão deluxe, Crush on Me: BICONIC Edition, sendo uma versão remasterizada e adicionando três novas faixas.

Faixas 

Álbuns de músicos dos Estados Unidos
Álbuns de 2019